L'amour dispose (titre original : ), un film américain réalisé par James Tinling, sorti en 1929 ;
 L'amour dispose (titre original : ), un film allemand réalisé par Hans Behrendt, sorti en 1931.